Дейтон (значения) — топоним и фамилия.

Топоним

Канада 
 Дейтон (Новая Шотландия)

Соединённые Штаты Америки 
Дейтон — крупный город и административный центр округа Монтгомери (штат Огайо, США).
 Дейтон (Айдахо)
 Дейтон (Айова)
 Дейтон (Алабама)
 Дейтон (Вайоминг)
 Дейтон (Вашингтон)
 Дейтон (Виргиния)
 Дейтон (Индиана)
 Дейтон (Калифорния) — в округе Бьютт (Калифорния).
 Дейтон (Кентукки)
 Дейтон (город, Миннесота)
 Дейтон (Мичиган)
 Дейтон (Монтана)
 Дейтон (Мэн)
 Дейтон (Мэриленд)
 Дейтон (Невада)
 Дейтон (Ньюарк, Нью-Джерси)
 Дейтон (Нью-Джерси)
 Дейтон (Нью-Йорк)
 Дейтон (Орегон)
 Дейтон (Пенсильвания)
 Дейтон (Теннесси)
 Дейтон (Техас)
 Дейтон (округ Ричленд, Висконсин)
 Дейтон (округ Уопэка, Висконсин)
 Дейтон (округ Лассен, Калифорния)
 Дейтон-Тауншип (Мичиган)

Фамилия 
 Дейтон, Джонатан (1760—1824) — американский политический деятель.
 Дейтон, Кит (род. 1949) — американский дипломат, генерал-лейтенант в отставке.
 Дейтон, Лен (род. 1929) — английский писатель, автор шпионских романов и детективов, книг по военной истории и кулинарии.
 Дейтон, Марк (род. 1947) — американский политик, представляющий Демократическую партию.
 Дейтон, Хелена (1879—1960) — американская художница и скульптор.

Предприятия 
 ЦКБ Дейтон — ведущее предприятие радиоэлектронной промышленности по обеспечению качества и надёжности изделий электронной компонентной базы.